Norcross kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Norcross (Georgia)
Norcross (Minnesota)